Ormenis
Ormenis, a lepkekabócák (Flatidae) családjába tartozó nem
Cladanthus, az őszirózsafélék (Asteraceae) családjába tartozó nemzetség

Ormeniș
Marosörményes, falu Romániában, Fehér megyében
Szászörményes, falu Romániában, Maros megyében
Ürmös, falu Romániában, Brassó megyében